Селковац:

 Горњи Селковац, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска
 Доњи Селковац, насеље у граду Глини, Банија, Република Хрватска